Méon ou Meon peut désigner :

Toponyme 
 Méon, une ancienne commune de Maine-et-Loire en France.
 Méon, un village du département et la commune rurale de Dissin au Burkina Faso.
 Le Meon, un fleuve d'Angleterre au Royaume-Uni.

Patronyme 
 Dominique Martin Méon, romaniste et médiéviste français..

Plante 
 Le méon, nom vernaculaire du Meum athamanticum.

Homonymie de toponyme